Mozifilmek
 Szíves színes bocsok, 1985-ben bemutatott kanadai–amerikai rajzfilm, 	Arna Selznick rendezésében.
 Gondos bocsok 2., 1986-ban bemutatott kanadai–amerikai rajzfilm, Dale Schott rendezésében.
 Gondos Bocsok Csodaországban, 1987-ben bemutatott kanadai rajzfilm, Raymond Jafelice rendezésében.
 Gondos Bocsok – Utazás Mókavárosba, 2004-ben bemutatott kanadai–amerikai 3D-s számítógépes animációs film, Mike Fallows rendezésében.

Tévéfilmsorozatok
 Mentőmacik, 1985-ben futott kanadai televíziós rajzfilmsorozat, Jim Simon és Jim Craig rendezésében.
 Gondos Bocsok, 2012-ben futott kanadai–amerikai televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat, Jeff Gordon és Richard Evans rendezésében.
 Gondos Bocsok és az Unokatesók, 2015-ben futott kanadai–amerikai televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat, Andrew Young rendezésében.

Tévéfilm
 Gondos bocsok, 1988-ban készült kanadai televíziós rajzfilm, a Nelvana epizódjainak utolsó része.